El municipio de Darby (en inglés: Darby Township) es un municipio ubicado en el condado de Union en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 2060 habitantes y una densidad poblacional de 25,14 personas por km².

Geografía 
El municipio de Darby se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 81.94 km², de la cual 81,01 km² corresponden a tierra firme y (1,13 %) 0,93 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2060 personas residiendo en el municipio de Darby. La densidad de población era de 25,14 hab./km². De los 2060 habitantes, el municipio de Darby estaba compuesto por el 96,84 % blancos, el 0,87 % eran afroamericanos, el 0,1 % eran amerindios, el 0,87 % eran asiáticos, el 0,29 % eran de otras razas y el 1,02 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,73 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Union (Ohio)